5613 км (Еловка) — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали (5613 километр).

Расположен на левом берегу реки Селенги в Прибайкальском районе Республики Бурятия на восточной окраине села Еловка.

Пригородные электрички

Примечания 

Остановочные пункты Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Бурятии
Транспорт Прибайкальского района